Wilhelm von Eu ist der Name folgender Personen:
 Wilhelm I. (Eu) († 1057), Graf von Hiémois und von Eu
 Wilhelm II. (Eu) († 1096), Graf von Eu